Live at the Paramount – album live dei The Guess Who, pubblicato nel 1972
Live at the Paramount – album live dei Nirvana, pubblicato nel 2011